Batman nebo batmann může znamenat:

literatura a komiks
 Batman – komiksový hrdina

televize a film
 The Batman (filmový seriál) – americký filmový seriál z roku 1943
 Batman and Robin (filmový seriál) – americký filmový seriál z roku 1949
 Batman (film, 1966) – americký film z roku 1966
 Batman (film, 1989) – americký film z roku 1989
 Batman se vrací – americký film z roku 1992
 Batman navždy – americký film z roku 1995
 Batman a Robin – americký film z roku 1997
 Batman začíná – americký film z roku 2005
 Batmanův syn – americký animovaný film 2014
 Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti – americký film z roku 2016
 Batman (film, 2022) – americký film z roku 2022
geografický název
 Batman (Turecko) – město v Turecku
 Batman (provincie) – provincie v Turecku

jiný význam
 batman – islámská jednotka hmotnosti – název znamená velký mann

Externí odkazy